Janczewo (gromada w powiecie gorzowskim)
 Janczewo (gromada w powiecie łomżyńskim)